Олга Борисовна Љубимова (, је рођена 31. децембра 1980, у Москви, СССР) — је министарка културе Руске Федерације, новинарка и позоришна критичарка. На министарску функцију  је ступила 21. јануара 2020. године.

Биографија 
Рођена је 31. децембра 1980. године. Завршила је московску општеобразовну школу № 1234 са вишим степеном учења енглеског језика; од 5. до 7. разреда је учила на Историјско-филолошкој православној гимназији имена Преподобног Нестора Летописца .

Студирала је на Факултету за журналистику Московског државног универзитета, а касније је завршила и Факултет за позовиште ГИТИС и стекла звање позоришног критичара. 

У периоду обучавања на факултету за журналистику, похађала је праксу на телеканалима РЕН ТВ и ТВ Центар, радиостаницама „Наш радио“ (рус. Наше радио) и „Радио Рокс“ .

Радила је као дописник радиостанице Европа Плус 2000. године.. Од 2001. године је радила на телевизији. У почетку је била дописник програма „Ортодокс“ у продукцији Информативне агенције Руске православне цркве, који је емитован на каналу ТВЦ.

Од 2001. до 2009. године (са прекидима) радила је на „Трећем каналу“. У почетку (до 2003.) радила је као дописница програма „Утисци недеље са Гљебом Пјаних“ „Главна тема“, „Цена питања“, „Долче Вита“, „Закључци са Петром Толстојем“ . Затим је била шеф-уредник програма „Регион“ (2003-2004) и „Руски поглед“ (2003-2004, 2006-2009).

Од јула 2005. до јула 2009. водила је ток-шоу „Горожанка“, програме „Москва-2009“, „Град и људи“ на телеканалу „Престоница“ (рус. „Столица“).

Од децембра 2010. до 2011. године радила је на позицији руководиоца информативно-аналитичког програма „Контекст“ на телеканалу „Култура“.

У периоду 2011-2012. – радила је на позицији старијег продуцента документарног биоскопа програмског одељења ООО „Телеканал ТВ-3“.

Паралелно је наставила да ради у Информативној агенцији Руске православне цркве, где је више пута кроз време била шеф-уредник преноса „Православни календар“ на РТР телевизији, „Руски поглед“ (заједно са „Трећим каналом“), учествовала је у писању сценарија за телеканал „Спас“ (Такође и „Татјанин дан“, „Фома“, „Семинаристи“) у организацији директних преноса богослужења из Храма Христа Спаситеља и преносе Благодатног огња из Јерусалима.

Учествовала је у стварању више од 80 документарних филмова, који су снимани за телеканале: „Русија-1“, „Култура“, „Први канал“. Аутор је сценарија за документарне филмове „Пут Патријарха“ (2009), „Туђа земља“ (2013), „Рат и митови“ (2014), „Никита Михалков“ (2015, коаутор сценарија) и других.

Објављивала је у часописима „Руски поглед“ (рус. Русский взгляд; где је била уредница одељка за културу“, „Политички журнал“ „Афиша“ (њен једини материјал био интерју са Фјодором Хитруком) у априлу 2005., «Esquire».

У новембру 2015. године била је саветница руководиоца одељења кинематографије Министарства културе Руске федерације (у одељењу за државну подршку документарних и анимираних филмова.

Од октобра 2016. до јануара 2018. године – радила је као заменик директора дирекције за друштвене и публицистичке програме на „Првом каналу“.

Од 17. јануара 2018. до 21. јануара 2020. – радила је као руководилац одељења за кинематографију Министарства културе Руске Федерације..

Од 21. јануара 2020. године налази се на позицији министра културе Руске Федерације.

Породица 
 Деда – Николај Михајлович Љубимов (1912-1992), совјетски преводилац, аутор мемоара. 
 Отац – Борис Николајевич Љубимов (1947- ), совјетски и руски књижевни критичар и педагог, позоришни критичар, доктор историје уметности, проглашен за заслужног радника уметност РСФРС, професор, ректор Вишег позоришног училишта „М.С.Шћепкина“, заменик уметничког руководиоца Мало позориште Русије, шеф катедре историје позоришта Русије ГИТИС.
 Мајка – Марија Вадимовна Шверубович (1949-2018), глумица и позоришни критичар. 
 Ујак – Алексеј Вадимович Бартошевич (1939- ), стручњак за Шекспирово позориште, позоришни критичар.

 Међу прецима Олге Љубимове по очевој линији, налази се вологодски гувернер Михаил Николајевич Кормилицин (прапрадеда) и рјазански гувернер Николај Аркадијевич Болдарев (прапрапрадеда). По мајчиној линији, она је унука позоришног радника Вадима Васиљевича Шверубовича и праунука глумаца Василија Ивановича Качалова и Нине Николајевне Литовцеве.

 Љубимова је удата за Јевгенија Александровича Баранова, новинара и коментатора „Првог канала“ (од 2006. године). Имају двоје деце, сина Никиту и кћерку Варвару Баранове..

</center>

Филмографија 
Аутор сценарија:

 „Пут патријарха“ («Путь Патриарха», 2009)
 „Велики Васкрс“ («Великая Пасха», 2011)
 „Столипин. Пуцањ у Русију ХХ век («Столыпин. Выстрел в Россию. XX век», 2012)
 „Изборск. Путовање кроз време“ («Изборск. Путешествие во времени», 2012)
 „Туђа земља“ («Чужая земля», 2013)
 „ Анђели са мора“ («Ангелы с моря», 2013)
 „Своја земља“ «Своя земля», 2014)
 „Преподобни Сергије Радоњешки“ («Преподобный Сергий Радонежский», 2014)
 „Рат и митови“ («Война и мифы», 2014)
 „Застава. Симбол наследности“ («Флаг. Символ преемственности», 2014)
 „Никита Михалков“ (рус. «Никита Михалков», 2015) – коаутор.

Референце

Спољашње везе 
 Олга Љубимова на сајту Министарства културе Руске Федерације

Рођени 1980.
Руски политичари
Руски новинари
Московљани